«Bless the Child» () — второй сингл финской группы Nightwish с альбома Century Child. На сингл вошла как полная версия песни «Bless the Child», так и отредактированная, так называемая дорожка к клипу, которая короче на 2 минуты.

Список композиций

Spinefarm version 
 «Bless The Child» (edit)
 «Bless The Child» (original)
 «Lagoon»

Drakkar Version 
 «Bless The Child»
 «Lagoon»
 «The Wayfarer»

Limited Edition MCD (ограниченное издание) 
 «Bless The Child»
 «The Wayfarer»
 «Come Cover Me (live)»
 «Dead Boy’s Poem (live)»
 «Once Upon A Troubadour»
 «A Return To The Sea»
 «Sleepwalker (heavy version)»
 «Nightquest»

Участники 
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Тарья Турунен — вокал
 Марко Хиетала — бас-гитара

Примечания 

Песни Nightwish
Песни 2002 года